Ив Лампарт (; ; род. , , Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2015 года за команду «». Двукратный Чемпион мира в командной гонке на время. Чемпион Бельгии в индивидуальной и групповой гонках.

Достижения 

 2012
 1-й — Чемпион Бельгии U-23 в индивидуальной гонке
 2-й — Париж — Рубе (юниорский)
 7-й — Париж — Тур (юниорский) 
 2013
 1-й — GP van de Stad Geel
 5-й — Châteauroux Classic
 9-й — Druivenkoers Overijse
 10-й — Тур Фьордов
 2014
 1-й — The Dutch Food Valley Classic
 4-й — Кюрне — Брюссель — Кюрне
 5-й — Ronde van Drenthe
 6-й — Ronde van Zeeland Seaports
 9-й — Halle–Ingooigem
 2015
 1-й  — Три дня Западной Фландрии
 1-й  Очковая классификация
 1-й  Молодёжная классификация
 1-й  Классификация гонщиков из Западной Фландрии
 1-й на этапе 1
 2-й  Чемпионат мира — Командная гонка
 2-й — Чемпионат Бельгии в индивидуальной гонке
 2-й — Стер ЗЛМ Тур
 4-й — Ronde van Zeeland Seaports
 5-й — Ле Самын
 6-й — Париж — Тур
 6-й — Париж — Рубе
 9-й — Три дня Де-Панне
 9-й — Тур Кёльна
 10-й — London–Surrey Classic
 2016
 1-й  — Чемпионат мира — Командная гонка
 7-й — Чемпионат мира — Индивидуальная гонка
 2-й — Чемпионат Бельгии в индивидуальной гонке
 5-й — Эшборн — Франкфурт
 6-й — Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка
 9-й — Тур Бельгии
 2017
 1-й  — Чемпион Бельгии в индивидуальной гонке
 1-й на этапе 2 — Вуэльта Испании
 1-й — Дварс дор Фландерен
 1-й — Gullegem Koerse
 7-й — Париж — Тур
 2018
 1-й  Чемпионат мира — командная гонка
 1-й  — Чемпион Бельгии в групповой гонке
 1-й — Дварс дор Фландерен
 2-й — Бенш — Шиме — Бенш
 3-й Чемпионат Бельгии — Индивидуальная гонка
 4-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка
 5-й Great War Remembrance Race
 2019
 1-й  — Тур Словакии
 1-й на этапе 8 (ИГ) — Тур Швейцарии
 2-й  Чемпионат Европы — Групповая гонка
 3-й Чемпионат Бельгии — Индивидуальная гонка
 3-й — Париж — Рубе
 3-й — Тур Германии
 5-й — Кюрне — Брюссель — Кюрне
 7-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка
 7-й — Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й — Дварс дор Фландерен
 2019
 2-й — Омлоп Хет Ниувсблад

Статистика выступления

Чемпионаты

Гранд-туры

Однодневки

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам